Bombardiastrum är ett släkte av svampar. Bombardiastrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bombardiastrum